Die All England 1967 im Badminton fanden vom 15. bis zum 18. März 1967 in London statt. Sie waren die 57. Auflage dieser Veranstaltung. Die Deutsche Irmgard Latz scheiterte im Halbfinale des Dameneinzels ebenso wie Wolfgang Bochow und Friedhelm Wulff im Halbfinale des Herrendoppels.

Austragungsort 
 Wembley Arena

Finalresultate

Herreneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Dameneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Resultate

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1967
1967
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena